Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1959 — девятнадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 20 ноября по 23 декабря в Липецке.

Финал — 19 участниц. Порядок проведения: 4 полуфинала — Баку, Пятигорск, Рига и Чернигов (по 3 победителя допускались в финал). Персонально приглашены экс-чемпионка мира О. Рубцова, чемпионка станы Л. Вольперт и ряд других. На протяжении всего чемпионата лидировали Т. Затуловская и С. Роотаре — по 11½ очков.

Примечательные партии 
Ф. Дмитриева — Т. Затуловская (отмечена специальным призом):
1. e4 c5 2. Кf3 e6 3. d4 cxd4 4. Кxd4 a6 5. Кc3 Фc7 6. g3 b5 7. Сg2 b4 8. Кce2 Сb7 9. 0-0 Кf6 10. Фd3 Кc6 11. Кxc6 Фxc6 12. Кd4 Фc7 13. Сg5 Лc8 14. Лfd1 h6 15. Сxf6 gxf6 16. Лac1 Фc4 17. Фd2 d6 18. c3 Фxa2 19. cxb4 Лxc1 20. Лxc1 Сg7 21. Лc7 Фb1+ 22. Лc1 Фa2 23. Кf5 0-0 24. Кxh6 Крh7 25. Кg4 f5 26. exf5 Сxg2 27. f6 Фd5 28. fxg7 Фxd2 29. gxf8Ф Фxc1+ 30. Крxg2, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматный бюллетень», Номер 3, март 1960 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1959 год в шахматах
Спортивные соревнования в Липецке
Ноябрь 1959 года
Декабрь 1959 года
Спорт в России в 1959 году
Чемпионаты СССР в 1959 году
Шахматные турниры в России
1950-е годы в Липецкой области